MultiProcessor Specification (сокр. MPS, ) для x86-архитектуры — открытый стандарт, описывающий интерфейс между операционной системой и микрокодом процессора, позволяющий им работать с x86-совместимыми процессорами во многопроцессорной конфигурации.

Версия 1.1 спецификации была выпущена 11 апреля 1994 года.

Версия 1.4 спецификации была выпущена 1 июля 1995 года.

Спецификация описывает APIC-архитектуру.

Было объявлено, что ядро Linux и FreeBSD поддерживают Intel MPS.

Существует утилита «mptable», которую можно использовать для проверки поддержки мультипроцессорности по таблице материнских плат.

Дополнительные источники 
 http://www.intel.com/design/pentium/datashts/242016.htm
 MPS-спецификация 1.4 (май 1997)
 http://www.uruk.org/mps/

Продукты Intel
x86